Маккенна, Маккена, Маке́нна () — распространённая фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Маккенна, Алекс (род. 1984) — американская актриса.
 Маккенна, Барни (1939—2012) — ирландский музыкант, основатель группы The Dubliners.
 Маккенна, Вирджиния (род. 1931) — британская актриса.
 Маккена, Джон (1855—1936) — северо-ирландский бизнесмен и регбист, главный тренер «Ливерпуля».
 Маккенна, Кевин (род. 1980) — канадский футболист шотландского происхождения, защитник.
 Маккенна, Киран (род. 1986) — североирландский футбольный тренер.
 
 Маккенна, Лори (род. 1968) — американская фолк-певица.
 Маккенна, Малколм (1930—2008) — американский палеонтолог позвоночных животных.
 Маккенна, Марк (род. 5 мая 1996) — ирландский и американский актёр.
 Маккенна, Реджинальд (1863—1943) — британский политик и член либеральной партии.
 Маккенна, Скотт (род. 1996) — шотландский футболист.
 Маккенна, Теренс Кемп (1946—2000) — американский писатель, философ, этноботаник.
 Маккена, Уэнди (род. 1958) — американская актриса.
 Маккенна, Хорас (1943—1989) — американский предприниматель, гангстер и криминальный авторитет.
 Маккенна, Хуан (1771–1814) – чилийский военачальник, военный инженер, видный деятель чилийской войны за независимость. 
 Маккенна, Шарлин (род. 1984) — ирландская актриса.

См. также 
 Грейс, Маккенна
 Золото Маккенны

Примечания